Giulietta – nome proprio di persona italiano femminile
Giulietta Capuleti – personaggio shakespeariano, protagonista della tragedia Romeo e Giulietta
Giulietta – satellite naturale di Urano
Giulietta – asteroide

Pagine correlate
Alfa Romeo Giulietta
Giulia (disambigua)
Julia
Juliet

Altri progetti